Advanced Design Tramontana — испанский производитель спортивных автомобилей.

История 
В компании Tramontana работает около 150 человек, но основной вклад в создание автомобиля внесли основатель компании Жозеп Рубау, главный конструктор Пере Гири (Pere Giry), специалист по кузовам Чави Лопес (Xavi Lopez) и инженер Жорди Бальтазар (Jordi Baltasar).

Модели 

 Дизайн модели создан по мотивам автомобилей 30-х годов прошлого века.
 Логотип компании «цифра 8» означает — бесконечность и замкнутость системы.
 Дистрибьютеры компании есть в некоторых странах Европы (например, Италии, Испании, Португалии, Франции и Германии), а также странах Ближнего Востока и США.

Примечания

Ссылки 
(не работает)

Производители спортивных автомобилей
Автомобилестроительные компании Испании